Tomita Tsuneo ist der Name folgender Personen:

* Tomita Tsuneo (Autor) (1904–1967), japanischer Schriftsteller
 Tomita Tsuneo (Biochemiker) (1908–1991), japanischer Biochemiker